Железнодорожное муниципальное образование — муниципальное образование наделённое статусом городского поселения в
Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок городского типа Железнодорожный.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 7032 человека, в том числе 3381 мужчина и 3651 женщина.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Железнодорожный

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Городские поселения Иркутской области